Sonia Sanchez ou Sonia Sánchez peut faire référence à :
  (1964), une militante féministe
 Sonia Sanchez (1934), une poétesse américaine